Костёнки может означать:

 Костёнки
 Костёнки (палеолитическая стоянка)
 Костёнки (музей-заповедник)

См. также